Arabella Churchill (1648–1730) – angielska szlachcianka, kochanka Jakuba II, króla Anglii, Szkocji i Irlandii
 Arabella Churchill (1949–2007) – brytyjska filantropka, założycielka i kierowniczka fundacji Children's World.